Села:
 Показне — Запорізька область, Михайлівський район
 Показне — Миколаївська область, Новобузький район